Typ Z oder Type Z steht für:
 Typ Z, Managementstil, siehe Theorie Z
 Typ Z, britischer Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „Z“
 UIC-Typ Z, Reisezugwagentyp, siehe UIC-Reisezugwagentypen #UIC-Typ Z
 Renault Type Z, Automodell

Abkürzung